Coahuila se poate referi la

 Coahuila (stat Mexic), numele oficial Coahuila de Zaragoza, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului de astăzi
 Coahuila y Tejas, ori Coahuila și Texas, unul din statele ne-suverane constituente ale republicii federale Estados Unidos Mexicanos conform constituției Mexicului din 1824
 Coahuila (Maxcanú) , localitate din municipiul Maxcanú, Yucatán, Mexic
 Ciudad Coahuila  sau Estación Coahuila, localitate din municipiul Mexicali, Baja California, Mexic